Gansert ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Gansert (* 1963), US-amerikanische Politikerin 
 Ulrich Gansert (* 1942), österreichischer Maler
 Wolfgang Gansert (* 1955), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Ganser
 Ganzert
 Gantzert